Auroux bezeichnet:

 Auroux, Ort im französischen Département Lozère

Auroux ist der Familienname folgender Personen:

 Denis Auroux (* 1977), französischer Mathematiker
 Jean Auroux (* 1942), französischer Politiker
 Mailen Auroux (* 1988), argentinische Tennisspielerin